Ekaterina Makarova e Elena Vesnina erano le detentrici del titolo da due anni, ma Vesnina ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Makarova ha fatto coppia con Latisha Chan, perdendo in finale contro Ashleigh Barty e Demi Schuurs con il punteggio di 4-6, 6-3, [10-8].

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (secondo turno)
  Latisha Chan /  Ekaterina Makarova (finale)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (secondo turno)

 Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (primo turno)
 Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (semifinale)
 Nicole Melichar /  Květa Peschke (semifinale)
 Ashleigh Barty /  Demi Schuurs (campionesse)

Wildcard 

  Françoise Abanda /  Tatjana Maria (primo turno)
  Eugenie Bouchard /  Sloane Stephens (quarti di finale)

 Carson Branstine /  Rebecca Marino (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2018